Булочник — может означать:

 Булочник — продовольственная профессия; тот, кто имеет собственную булочную, либо тот, кто выпекает хлеб (булочки) — пекарь.

 Фамилия
 Булочник, Борис Ильич (род. 1949) — российский предприниматель, банкир, меценат, общественный деятель.

Примечания